A PA-124 é uma rodovia na mesorregião nordeste do estado do Pará que liga principalmente os municípios de Capanema e Santa Luzia. Possui uma extensão total de 150 km e é o principal meio de escoamento da produção extrativista da área.

Municípios cortados

Ligações externas 

 Informações sobre a PA-124 - site da SETRAN/PA

Rodovias estaduais do Pará